Джафа́рова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носительницы 
 Джафарова, Амина Сурхай кызы (1925—2011) — передовой виноградарь, звеньевая виноградарского совхоза имени Берия Министерства пищевой промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Джафарова, Бавер Фаталиевна (1920—1978) — советская лётчица.
 
 Джафарова, Севда Ширин кызы (род. 1965) ― советский и азербайджанский врач.
 Джафарова, Тамам Шахмамед кызы (род. 1959) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Джафарова, Турсунхон Юлдашевна — узбекская советская артистка музыкальной комедии и драмы. Народный артист Узбекской ССР.